«Ещё по одной» ( — «запой») — комедийно-драматический фильм 2020 года режиссёра Томаса Винтерберга, снятый по сценарию Винтерберга и Тобиаса Линдхольма. Картина является совместным произведением Дании, Нидерландов и Швеции. Главные роли исполнили Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен,  и .

Мировая премьера фильма состоялась 12 сентября 2020 года на Международном кинофестивале в Торонто. В датский прокат фильм вышел 24 сентября 2020 года.
На 93-й церемонии вручения премий «Оскар» «Ещё по одной» одержал победу в категории «Лучший фильм на иностранном языке», а также был номинирован на премию «Лучший режиссёр». Он получил премию BAFTA за лучший неанглоязычный фильм и премию Европейской киноакадемии за лучший фильм, был номинирован на «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке.

Сюжет 
Мартин, Томми, Петер и Николай — преподаватели средней школы Копенгагена. Четвёрка собирается на ужин в честь сорокалетия Николая и выпивает по бокалу вина. Николай рассказывает своим друзьям про гипотезу учёного и психотерапевта Финна Скэрдеруда о том, что содержание 0,5 промилле алкоголя в крови помогает человеку повысить эффективность и уровень счастья. Для проверки гипотезы мужчины решают провести эксперимент — выпивать в рабочее время. Также они соглашаются соблюдать правила: содержание алкоголя в крови не должно превышать 0,5 промилле, и не выпивать после восьми вечера.

Спустя некоторое время гипотеза Скэрдеруда показывает хорошие результаты. Мартин смог наконец-то уделить внимание своей жене и детям.
Четвёрка соглашается продолжить эксперимент и повышает предел до 1 промилле. Позднее они решают выпить, чтобы понаблюдать, как будут реагировать их тела и умы. Ребята весело проводят ночь, но по возвращении домой пьяными у Мартина и Николая возникают конфликты с семьями. Семья Мартина беспокоится из-за того, что он впал в алкоголизм, поскольку Мартин был пьян неделями. После ссоры Мартин остаётся без жены. Четвёрка отказывается дальше проводить эксперимент.

Спустя несколько месяцев Мартин, Петер и Николай перестали пить в течение дня, за исключением Томми, который стал алкоголиком, из-за чего потерял свою работу. Во время очередного запоя он садится в свою лодку, выходит в море и погибает (предположительно, покончив с собой, либо утонув без спасательного жилета, не умея плавать). После похорон Томми троица ужинает в ресторане и неохотно соглашается выпить алкоголь. Во время ужина Мартин, Петер и Николай видят, как мимо проезжает группа выпускников, и присоединяются к их празднованию. Мартин получает по телефону сообщение от своей жены, которая готова дать их браку второй шанс. Грустный и одновременно радостный Мартин веселится на торжестве выпускников и исполняет свой обещанный ещё в самом начале фильма танец.

В ролях 
 Мадс Миккельсен — Мартин, учитель истории
 Томас Бо Ларсен — Томми, физрук
  — Николай, школьный психолог
  — Петер, учитель музыки
 Мария Бонневи — Аника, жена Мартина

Производство 
В основу сценария легла пьеса Томаса Винтерберга, написанная им во время работы в Бургтеатре в Вене. Винтерберг также черпал вдохновение в историях своей дочери Иды, которая рассказывала о культуре потребления алкоголя в среде датской молодежи. Именно Ида настояла на том, чтобы Винтерберг экранизировал пьесу, и она должна была сыграть дочь главного героя Мартина (Мадс Миккельсен). Изначально Винтерберг называл свой фильм «праздником алкоголя, основанном на тезисе о том, что без алкоголя мировая история была бы совсем другой». Однако через четыре дня после начала съёмок Ида погибла в автокатастрофе. После трагедии сценарий был переработан и стал более жизнеутверждающим: «Это не должна быть история просто о выпивке. Речь идёт о пробуждении жизни», — заявил Винтерберг. В течение недели после аварии обязанности режиссёра взял на себя Тобиас Линдхольм. Фильм посвящен Иде и частично снят в её учебном классе вместе с её одноклассниками.

Релиз 
Фильм был включён в программу Каннского фестиваля, который должен был пройти летом 2020 года, однако фестиваль отменили из-за пандемии COVID-19. Премьера «Ещё по одной» состоялась в сентябре 2020 года на международном кинофестивале в Торонто. Фильм демонстрировался на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне, где претендовал на главный приз Золотая раковина, и на открытии Гентского международного кинофестиваля в Бельгии.

Компания Nordisk Film начала прокат фильма в кинотеатрах Дании 24 сентября 2020 года. В сентябре 2020 года компания Samuel Goldwyn Films приобрела права на прокат фильма в США. Премьера в России состоялась 2 октября 2020 года в рамках Московского международного кинофестиваля.

Восприятие 
Фильм получил высокие оценки критиков. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes у «Ещё по одной» 92 % положительных рецензий на основе 189 отзывов. Критический консенсус сайта гласит: «Возьмите одну часть искусно срежиссированной трагикомедии, добавьте чуточку Мадса Миккельсена в винтажном образе, и вы получите „Ещё по одной“ — опьяняющий взгляд на кризис среднего возраста». На Metacritic фильм получил 80 баллов из 100 на основе 29 рецензий, что свидетельствует о «всеобщем признании».

 Даниил Серебрянский, Искусство кино: «В обстановке тотального контроля за здоровьем в 2020 году „Еще по одной“ становится более чем актуальной притчей об отчаянии, слабости, безысходности. И рассуждения о том, является ли выпивка спасением, всегда приводят к полемике».
 Ярослав Забалуев, РБК: «Чисто эмоционально фильм Винтерберга поразительно точно двигается по той же траектории, какой проходит всякий человек, угодивший на нежданную пьянку. Сначала радостное удивление, потом эйфория и внезапный прилив остроумия, дальше все немножко меркнет, а наутро головная боль сменяется ощущением щемящего просветления».
 Юлия Авакова, Российская газета: «„Еще по одной“ стал тем фильмом, в котором национального куда больше, чем в „Торжестве“ и „Охоте“, но меньше, чем в „Коммуне“, что делает его в принципе понятным и впечатляющим и без считывания второго пласта, который, между тем, крайне интересен».

Награды и номинации

Ремейк 
Права на англоязычный ремейк фильма приобрели компании Endeavor Content, Makeready и Appian Way. Совладельцем последней является Леонардо Ди Каприо. Он будет продюсировать проект, и, возможно, исполнит главную роль. Винтерберг примет участие в проекте в качестве исполнительного продюсера.

Примечания

Ссылки 

 Обзор и критика фильма Сайт Роджера Эберта

Фильмы на датском языке
Фильмы-драмы Дании
Лауреаты премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке
Фильмы — лауреаты Премии Европейской киноакадемии
Фильмы Дании 2020 года
Фильмы TV2 Danmark